Waddon – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Waddon – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Waddon – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)